Als Militärverdienstmedaille bzw. Militär-Verdienstmedaille werden bezeichnet:

 die 1794 von Kurfürst Carl Theodor von Bayern gestiftete Militär-Verdienstmedaille des Kurfürstentums Bayern, umgangssprachlich auch Bayerische Tapferkeitsmedaille genannt
 die 1794 von Herzog Ludwig Eugen von Württemberg gestiftete württembergische Militärverdienstmedaille, auch Württembergische Tapferkeitsmedaille genannt
 die 1807 von Großherzog Karl Friedrich von Baden gestiftete  Karl-Friedrich-Militär-Verdienstmedaille
 die 1814 von den Herzögen Bernherd Erich Freund von Sachsen-Meiningen, Ernst I. von Sachsen-Coburg und Saalfeld sowie Friedrich von Sachsen-Hildburghausen gemeinsam gestiftete Militärverdienstmedaille des Herzogtums Sachsen-Altenburg
 die 1814 von Herzog Friedrich Franz I. gestiftete Militär-Verdienstmedaille (Mecklenburg)
 die 1821 gestiftete Militär-Verdienstmedaille des Kurfürstentums Hessen-Kassel
 die 1832 von Fürst Paul Alexander Leopold II. zur Lippe gestiftete Militär-Verdienstmedaille des Fürstentums Lippe-Detmold
 die 1860 vom Rat der Republik San Marino gestiftete Militärverdienstmedaille der Republik San Marino
 die 1890 von Kaiser Franz Joseph I. gestiftete österreichisch-ungarische Militär-Verdienstmedaille, auch Signum Laudis genannt (lat. „Zeichen des Lobes“)
 Militär-Verdienstmedaille (Ungarn)

Siehe auch:
 Kriegsauszeichnung
 Kriegsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Kriegsverdienstmedaille
 Medal of Honor
 Militärmedaille
 Militärorden
 Militärverdienstkreuz
 Militärverdienstorden
 Tapferkeitsmedaille